Савиненки — название населённых пунктов в России:

 Савиненки — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Савиненки — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Савиненки — деревня в Фалёнском районе Кировской области.